Atak bezeichnet:
 ATAK (* 1967), deutscher Comiczeichner
 eine alternative Schreibweise der jemenitischen Stadt ʿAtaq

Atak ist der Familienname folgender Personen:
 Burhan Atak (1905–1987), türkischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Hurşit Atak (* 1991), türkischer Gewichtheber
 Lual Atak (* 1990), südsudanesischer Fußballspieler
 Malek Atak Ngor (* 1992), südsudanesischer Fußballspieler
 Serkan Atak (* 1984), deutscher Fußballspieler